Răducani:
 Răducani, o localitate în județul Vaslui, Moldova, România
 Tochile-Răducani, o localitate-centru de comună în Raionul Leova, Republica Moldova

Vezi și 
 Radu (nume)
 Radu (nume de familie)
 Răduță (nume de familie)
 Rădescu (nume de familie)
 Rădulescu (nume de familie)
 Răducan (nume de familie)
 Răducanu (nume de familie)

 Rădeni (dezambiguizare)
 Rădești (dezambiguizare)
 Răduțești (dezambiguizare)
 Rădulești (dezambiguizare)

Toponime românești